Název Vyhnanice má více sídel:
 Vyhnanice (Voděrady), část obce Voděrady v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Vyhnanice (Hlavatce), část obce Hlavatce v okrese Tábor

Externí odkazy